Kańczuga (plaats), plaats in Polen
 Kańczuga (gemeente), gemeente in Polen